Die Egyptian Premier League 1988/89 war die 33. Saison der Egyptian Premier League, der höchsten ägyptischen Meisterschaft im Fußball. Meister wurde zum 22. Mal al Ahly SC. Neu in der Liga waren Suez El-Riyadi und Meniya Club. Für Suez El-Riyadi war es die erste Teilnahme seit 1979/80, Meniya Club schaffte im Jahr nach dem Abstieg den sofortigen Wiederaufstieg. Seit der Vorsaison nicht mehr in der höchsten Spielklasse waren Gazl Domiat und Helwan Textiles.

Durch den Sieg des Cups schaffte der Meister al Ahly SC das Double (ein Sieg von Meisterschaft und Cup in einer Saison). Diese Saison war die erste ägyptische Meisterschaft, die mit der Drei-Punkte-Regel gespielt wurde.

Die nächste Saison, Egyptian Premier League 1990/91, wurde zwei Jahre später ausgetragen. Da die Anzahl der Mannschaften von zwölf auf 18 erhöht wurde, stiegen keine Mannschaften ab.

Modus 

Jede der 12 Mannschaften spielten je zweimal gegeneinander.

Tabelle

Einzelnachweise 

Egyptian-Premier-League-Saison
Fußballsaison 1988/89